Korsberga församling kan syfta på:
Korsberga församling, Skara stift – en församling i Skara stift
Korsberga församling, Växjö stift – en församling i Växjö stift